Янне Лаукканен (,  19 березня 1970, Лахті) — фінський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Фінляндії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1988 року виступами за команду «Рейпас».

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 156-м загальним номером командою «Квебек Нордікс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, грав на батьківщині за команди Лійги «Рейпас» та ГПК, команду «Чеське Будейовіце» з Чеської екстраліги, а також клуби НХЛ «Квебек Нордікс», «Колорадо Аваланч», «Оттава Сенаторс», «Піттсбург Пінгвінс», «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 466 матчів у НХЛ, включаючи 59 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Фінляндії, провів 46 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1994
Призери зимових Олімпійських ігор 1994
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Призери зимових Олімпійських ігор 1998
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Пеліканс»
Хокеїсти ГПК
Хокеїсти «Мотора» (Чеські Будейовиці)
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Фінські бронзові олімпійські медалісти
Уродженці Лахті